Maharishi (sânscrito: maha, grande + rishi, vidente) pode referir-se a:

Ramana Maharshi, guru de Arunachala (1878–1950)

Maharishi Mahesh Yogi, guru da Meditação Transcendental (1918-2008)

Desambiguação